Кубок Мерседеса 2019 (англ. "2019 MercedesCup") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Штутгарте (Германия) на травяных кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 702 тысяч евро. Победитель турнира в одиночном разряде помимо приза в размере 74 000 евро также награждается автомобилем марки Mercedes-Benz. В текущем году турнир проходил с 10 по 16 июня 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 27 Мая 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Александр Зверев
  Миша Зверев
  Люка Пуй

2. Теннисист, имеющий защищённый рейтинг 
  Жо-Вильфрид Тсонга

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Виктор Галович
  Фелисиано Лопес
  Дастин Браун
  Алексей Попырин

4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

Штутгарт
Теннис
Июнь 2019 года